Le Grand Alibi est le titre de deux films :

 Le Grand Alibi, un film américain d'Alfred Hitchcock sorti en 1950 ;
 Le Grand Alibi, un film français de Pascal Bonitzer sorti en 2008.

Voir aussi